Корсакова:
 Корсакова-Гальстон, Александра Владимировна (1884—1969) — российско-американская художница.
 Корсакова, Вера Васильевна (1920—2022) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Корсакова, Лидия Петровна — русская писательница.